World Open 2019 – piąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2019/2020. Rozegrany zostanie w dniach 28 października – 3 listopada 2019 roku w Number One Middle School w Yushan (Chiny).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 150 000
 II miejsce: £ 75 000
 Półfinalista: £ 32 500
 Ćwierćfinalista: £ 20 000
 Runda 3: £ 13 500
 Runda 2: £ 8 000
 Runda 1: £ 5 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 6 000

 Pula nagród: £ 772 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 144, 136, 135, 129, 113, 105  Judd Trump
 141, 108, 101  Allister Carter
 138, 121, 120, 117, 114, 110, 108, 104, 103  Stuart Bingham
 134, 131, 127, 106  Zhou Yuelong
 134  Zhao Xintong
 130, 129, 113, 108  Mark Allen
 129, 123, 103, 101  Joe Perry
 127  John Higgins
 124, 121  Michael Holt
 123, 116  Alfred Burden
 123  Lü Haotian
 122  Ding Junhui
 119, 108, 104, 102  Kyren Wilson

 116  Chang Bingyu
 114, 110, 102, 100  David Gilbert
 114, 100  Matthew Stevens
 111  Mark Selby
 108  Ken Doherty
 107, 104  Fergal O’Brien
 104, 102, 102  Thepchaiya Un-Nooh
 104  Graeme Dott
 104  Sam Craigie
 102, 101  Mark Davis
 101  Stuart Carrington
 100  Noppon Saengkham

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 2-5 października w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (Pary nr. 1, 2, 15, 18, 27, 29, 62 oraz 63 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 145  Jack Lisowski
 136  Kyren Wilson
 136  Mei Xiwen
 135  Jimmy Robertson
 133  Joe Perry
 131  Matthew Selt
 130  Robbie Williams
 130  Wu Yize
 126  Anthony McGill
 125  Michael Georgiou
 124  Ross Bulman
 123  Jimmy White
 122  Chen Feilong
 122  Mark Selby
 119  Noppon Saengkham
 119  Xu Si
 116  Michael White

 113  Thepchaiya Un-Nooh
 111  Robert Milkins
 109  Nigel Bond
 108  Barry Hawkins
 106  Mark Allen
 105  Kishan Hirani
 105  Martin O’Donnell
 105  Sam Craigie
 104  Judd Trump
 103  Li Hang
 103  Ricky Walden
 102  Allister Carter
 102  Anthony Hamilton
 100  Andrew Higginson
 100  David Lilley
 100  Harvey Chandler
 100  Matthew Stevens

Uwagi

Przypisy 

World Open (snooker)
2019 w Chinach
2019 w snookerze
Zawody sportowe w Chinach